Cobra-cega é um nome popular para certas espécies dos seguintes grupos:
 Gymnophiona (Apoda), anfíbios
 Amphisbaenia, répteis
 Blanus cinereus, réptil vermiforme da família das Anfisbenas
 Typhlopidae, família de serpentes
 Leptotyphlopidae, família de répteis